Улица Анто́нова-Овсе́енко — улица в Невском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Дальневосточного проспекта до проспекта Большевиков. Движение двухполосное в обе стороны.

История 
Магистраль получила своё имя 26 января 1970 года в честь революционера и государственного деятеля Владимира Александровича Антонова-Овсеенко.

Нечётная сторона улицы застроена жилыми домами, по чётной стороне расположен парк Строителей. На территории парка велось строительство православного храма святого Петра в 2005—2010 годах, а также бассейна «Газпрома» в 2007—2009 годах.

Пересечения 
Улица Антонова-Овсеннко пересекает следующие улицы:
 Дальневосточный проспект
 Искровский проспект
 проспект Большевиков

Транспорт 

Ближайшая к улице Антонова-Овсеенко станция метро — «Улица Дыбенко».

Объекты 
 Центральный государственный архив
 спортивно-оздоровительный комплекс «Газпром»
 парк Строителей
 храм святого Первоверховного апостола Петра
 гипермаркет «О’Кей»

См. также 
 Координаты начала улицы: 
 Координаты конца улицы:

Примечания

Литература

Ссылки